Nipisat Kuuat bezeichnet:
 Nipisat Kuuat (Fluss, Nanortalik), Fluss im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nipisat Kuuat (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland